

Муерс — місто, штат Нью-Йорк
 Муерс — переписна місцевість, штат Нью-Йорк